Уильям Гаррисон: Гаррисон, Уильям Ллойд (1805—1879) — основатель «Американского общества борьбы с рабством».
 Гаррисон (Харрисон), Уильям Генри (1773—1841) — 9-й президент США.